Вальдеморо () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комарка-Сур. Занимает площадь 64,2 км². Население — 65922 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 27 км.

Покровителями города считаются Кристо де ла Салуд и святая дева дель Росарио.

Население

Известные жители 
 Агуадо, Педро де — миссионер в Южной Америке, описал историю Чибча.

Города-побратимы 
  Гёдёллё

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Valdemoro
 Información turística
 Instituto Nacional de Meteorología

Вальдеморо
Города провинции Мадрид